Těchlovice est un toponyme qui peut désigner :

Těchlovice, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Těchlovice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie